Николь Лаплаца (; род. 3 января 1986, Ванкувер) — канадская актриса.

Биография 
Николь Кристин Джеми Лаплаца родилась 3 января 1986 года в Ванкувере, Канада. У неё есть старшая сестра Дженнифер. Некоторое время Николь пела в детском хоре Ванкувера, а также занималась танцами.

Дебютировала в кино в 2000 году. С 2003 по 2008 год она также периодически играла в театре. В 2004 году была номинирована на премию «Leo Awards» в категории «Лучшая женская роль в короткометражной драме» за участие в фильме «Берег». Получила известность благодаря ролям в фильмах «Сдохни, Джон Такер!» и «Ещё одна история о Золушке». В 2010 году была ассистентом исполнительного директора на церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр в Ванкувере. В 2014 году снялась в 3 эпизодах сериала «Рухнувшие небеса».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Профиль актрисы на сайте tvguide.com
 Профиль актрисы на сайте tv.com